Chapter One (album Elli Henderson)
 Chapter One (album Johna Sykesa)
 Chapter One (album Gromee’ego)